Теляш () — португальська власна назва.

Топоніми

Вале-де-Теляш — парафія.